Орша — многозначный термин:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Орша — город в Витебской области.

Россия 
 Орша — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Орша — посёлок городского типа в Калининском районе Тверской области.
 Орша — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Орша — село в Советском районе Республики Марий Эл.

Гидроним 
 Орша — река в Тверской области, приток Волги.
 Орша — река в Республике Марий Эл, приток Ошлы.
 Орша — река в Республике Коми, приток Вепри.
 Орша — озеро в Оршанской волости Новоржевского района Псковской области.

Другое 
 «Орша» — белорусский футбольный клуб из города Орши.

См. также 
 Орша-Центральная
 Оршанка
 Боярин Орша